

Груб — громада, федеральна земля Тюрингія
 Груб-ам-Форст — громада, федеральна земля Баварія

Груб — громада в кантоні Аппенцелль-Ауссерроден